Sweezy ist der Familienname folgender Personen:

 J. R. Sweezy (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nancy Sweezy (1921–2010), US-amerikanische Künstlerin und Autorin 
 Paul Sweezy (1910–2004), US-amerikanischer Nationalökonom, marxistischer Autor, Herausgeber der Monthly Review